Piledriver nebo pile driver může být:

Piledriver
 Piledriver (album) – album skupiny Status Quo z roku 1972
 Piledriver – procesorová mikroarchitektura vyvinutá společností AMD
 Piledriver (skupina) – kanadská metalová skupina
 Piledriver (komiks) – komiks
 Piledriver (wrestling) – prvek v profesionálním wrestlingu
 Piledriver: The Wrestling Album 2 – album společnosti World Wrestling Federation
 součást dnes již zaniklého WWE Niagara Falls
 sexuální pozice

Pile driver
 pile driver je anglický výraz pro beranidlo (stavitelství)